Мокрый Батай — топоним:

 Мокрый Батай — посёлок в Кагальницком районе Ростовской области.
 Мокрый Батай — железнодорожная станция на линии Ростов-Главный—Сальск.
 Мокрый Батай — река в Ростовской области.